Inden kan syfta på följande:

 Inden –  japanskt konsthantverk

Geografi

Schweiz 

 Inden, Valais, ort och kommun,

Tyskland 

 Inden, Nordrhein-Westfalen, ort och kommun,